Hello World: The Motown Solo Collection — 71-трековый бокс-сет, состоящий из трёх-дисков, выпущенный в память о сотрудничестве Майкла Джексона с компанией Motown Records, состоящий из трёх-дисков. Альбом состоит из его четырёх сольных виниловых пластинок, выпущенных компанией Motown в период с 1971 по 1975 годы, а также включает в себя песни, выпущенные после его ухода с лейбла.

Релиз 
12 июня 2009 года компания Universal Music Group на своей официальной страничке в Twitter объявила, что компиляция, состоящая из трёх CD-дисков стала доступна для предварительного заказа в цифровых магазинах, и что 3 июля он выйдет на физическом носителе. Однако, некоторые копии альбома были выпущены для продажи 26 июня, через день после смерти Майкла Джексона.

Цифровой релиз сборника состоялся 30 июня на портале iTunes. Его выпуск вызвал некоторые противоречия, так как некоторые люди посчитали, что лейбл Motown этим самым зарабатывает на смерти Джексона (так это был четвёртый подобный релиз). Эти слухи были опровергнуты фанатами певца, которые сказали, что компания в своих электронных письмах заранее объявляла о выходе сборника на iTunes.

Список композиций

Диск 1 

 Треки 1-10 входят в альбом Got to Be There
 Треки с 11-18 входят в альбом Ben
 18-й трек не вошёл в официальное издание альбома.
 21-й и 23-й треки вошли в альбом Anthology: The Best of Michael Jackson

Диск 2 

 Треки 1-10 входят в альбом Music & Me
 Треки 7–9 отличаются от оригиналов. 
 Треки 11-20 входят в альбом Forever, Michael
 23-й трек входит в Anthology: The Best of Michael Jackson

Диск 3 

 1-12 треки входят в альбом Looking Back to Yesterday
 15-й трек представляет собой ремикс из The Original Soul of Michael Jackson
 Треки с 16-24 входят в альбом Farewell My Summer Love

Примечания

Ссылки 
 

Сборники 2009 года
Альбомы Майкла Джексона
Сборники Hip-O Records
Бокс-сеты Майкла Джексона